Сражение у Бассиньяно (1745)
 Сражение у Бассиньяно (1799)